Elvis: as Recorded at Madison Square Garden – koncertowy album Elvisa Presleya, wydany 18 czerwca 1972 przez RCA Records. Zawarty na płycie materiał pochodzi z koncertu jaki Elvis dał 10 czerwca 1972 roku w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy koncertowe Elvisa Presleya
Albumy muzyczne wydane w roku 1972